

Niemcy 
 Herzberg am Harz – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w Getynga
 Herzberg (Elster) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Herzberg – dzielnica gminy Obere Warnow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Herzberg (Mark) – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin 
 Herzberg – góra w paśmie Taunus

Osoby 
 Frederick Herzberg – niemiecki psycholog
 Gerhard Herzberg – niemiecki chemik

Inne 
 (3316) Herzberg – planetoida